Дивизия Б 2015/2016 — 25-й чемпионат 3-ой молдавской футбольной лиги.

Участники 
В сезоне 2015/16 принимало участие 26 команд, разбитые на 3 группы — Север, Центр и Юг; которые играли в 2 тура между собой.

Север

Центр

Юг 

 География

Турнирная таблица

Север 

Источник

Центр 

Источник

Юг 

Источник

Статистика чемпионата

См. также 
 Чемпионат Молдавии по футболу 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 FMF

Футбол в Молдавии
Спорт в Молдавии в 2015 году
Спорт в Молдавии в 2016 году